Kispál Róbert (Kistelek, 1969. július 28. –) magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés
Játékvezetői vizsgát a Csongrád megyei Labdarúgó-szövetségnél tett. Vizsgát követően megyéjében különböző labdarúgó osztályokban szerezte meg a szükséges tapasztalatokat. Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára, a Budapesti Labdarúgó-szövetség keretéből 1996-ban lett országos játékvezető, majd partbíró. NB I-es mérkőzéseinek száma asszisztensként: 339.

Nemzetközi játékvezetés
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2000-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több UEFA-kupa, Intertotó Kupa, nemzetközi válogatott, kupamérkőzésen és egyéb találkozókon segítette a játékvezető munkáját. Kassai Viktor csapatának tagja. 2013-ban megközelítette a 100. nemzetközi szolgálatot.

Nemzetközi kupamérkőzések

UEFA-bajnokok ligája 
A döntőn Vad Istvánt tartalék (negyedik) játékvezetőként, Fábián Mihály és Bognár Tamás alapvonal bíróként, Kispál Róbert tartalék asszisztensként lett foglalkoztatva.

Sikerei, díjai
Az MLSZ Játékvezetői Bizottsága a 2007/2008. évi értékelések figyelembevételével az Év Asszisztense címmel tüntette ki.

Források

Külső hivatkozások 

Kispál Róbert . focibiro.hu (Hozzáférés: 2020. július 18.)

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1969-ben született személyek
Élő személyek